Sezon (1979) był 35. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 22 kwietnia 1979 i trwały do 14 października 1979. Tytułu nie obroniła drużyna IK Start. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Viking FK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1979 w piłce nożnej